Хикенлупер () — английская фамилия. Известные носители:
 Хикенлупер, Бурк (1896—1971) — американский политик, 29-й губернатор Айовы, сенатор США от штата Айова.
 Хикенлупер, Джон (род. 1952) — американский политик, 42-й губернатор Колорадо.
 Хикенлупер, Джордж (1963—2010) — американский режиссёр-документалист.
 Хикенлупер, Эндрю (1837—1904) — американский генерал и политик, 15-й вице-губернатор Огайо.

 Ольга Самарофф, настоящее имя Люси Мэри Агнес Хикенлупер (1880—1948) — американская пианистка и музыкальный педагог.